Дивізіон 2: 1928–29 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяли участь 20 клубів, розділені на дві групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби Сандвікенс ІФ і «Статтена» ІФ (Гельсінгборг), які й здобули право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан.

Турнірні таблиці

Північна група 1928–29
Команди зі значної частини Північної Швеції не мали права грати в системі національної ліги до сезону 1953—54, а замість цього проводили свій чемпіонат і визначали найкращу команду Норрланду.

|- style="background: #b0c4de"
|1||style="text-align: left;"|Сандвікенс ІФ
|18||13||2||3||56||20||+36||28
|-
|2||style="text-align: left;"|Галльстагаммарс СК
|18||8||5||5||31||28||+3||21
|-
|3||style="text-align: left;"|Сундбібергс ІК
|18||10||0||8||45||38||+7||20
|-
|4||style="text-align: left;"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)
|18||8||3||7||30||27||+3||19
|-
|5||style="text-align: left;"|«Єфле» ІФ (Євле)
|18||6||5||7||39||34||+5||17
|-
|6||style="text-align: left;"|Сурагаммарс ІФ
|18||5||7||6||37||41||-4||17
|-
|7||style="text-align: left;"|ІФК Вестерос
|18||7||1||10||32||43||-11||15
|-
|8||style="text-align: left;"|ІК «Сіті» (Ескільстуна)
|18||5||5||8||34||51||-17||15
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|«Юргорден» ІФ (Стокгольм)
|18||5||4||9||27||37||-10||14
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|ІФК Стокгольм
|18||7||0||11||34||43||-9||14
|}

Південна група 1928–29

|- style="background: #b0c4de"
|1||style="text-align: left;"| «Статтена» ІФ (Гельсінгборг)
|18||12||3||3||45||22||+23||27
|-
|2||style="text-align: left;"|«Редбергслідс» ІК (Гетеборг)
|18||12||1||5||47||25||+22||25
|-
|3||style="text-align: left;"|Гальмстад БК
|18||11||1||6||46||29||+17||23
|-
|4||style="text-align: left;"|Мальме ФФ
|18||8||2||8||42||41||+1||18
|-
|5||style="text-align: left;"|Кальмар ФФ
|18||6||4||8||42||44||-2||16
|-
|6||style="text-align: left;"|ІФК Уддевалла
|18||7||1||10||29||43||-14||15
|-
|7||style="text-align: left;"|«Фессберг» ІФ (Мельндаль)
|18||7||0||11||36||42||-6||14
|-
|8||style="text-align: left;"| «Крокслеттс» ФФ (Гетеборг)
|18||6||2||10||29||40||-11||14
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)
|18||5||4||9||23||34||-11||14
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Юнсередс ІФ
|18||6||2||10||30||49||-19||14
|}

Кваліфікація

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1928 у Швеції
1929 у Швеції